Аракиль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 52,4 км². Население — 867 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Instituto de estadística de Navarra 
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra 

Муниципалитеты Наварры